Krunni kan syfta på följande platser:

Finland 

 Renögrundet, ö, Mellersta Österbotten, Karleby, 
 Krunni (ö i Finland), Satakunta, Björneborg, 

Robotskapade Finlandförgreningar